Вилялобос може да се отнася за:
 Кармен Вилялобос (р. 1983), колумбийска актриса
 Руй Лопес де Вилялобос (1500 – 1547), испански мореплавател
 Хуан Пабло Вилялобос (р. 1973), мексикански писател